Премия «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана вручается ежегодно Российской Академией кинематографических искусств, начиная с  в 2002 году. С 1988 по 2001 год вручалась общая премия для актёров и актрис «За лучшую роль второго плана».

Список лауреатов и номинантов

2002—2010

2011—2020

См. также 
 Премия «Ника» за лучшую роль второго плана
 Премия «Золотой орёл» за лучшую мужскую роль второго плана

Ссылки 
 Номинанты на премию «Ника» на официальном сайте 
 Лауреаты премии «Ника» на официальном сайте 

Роль
Награды, вручаемые только мужчинам
Награды актёрам